Алтдорф има више значења:

Немачка 
 Алтдорф (Доња Баварска)
 
 Алтдорф (Еслинген)
 Алтдорф (Палатинат)
 Вајнгартен (Виртемберг), раније Алтдорф

Швајцарска 
 Алтдорф (Ури)